Ву́лиця Чернише́вського — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Вулиця Чернишевського — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Чернишевського — вулиця в місті Луганськ.
 Вулиця Чернишевського — вулиця в місті Луцьк.
 Вулиця Чернишевського — вулиця в місті Миколаїв.
 Вулиця Чернишевського — вулиця в місті Одеса.
 Вулиця Чернишевського — вулиця в місті Сімферополь.
\* Вулиця Чернишевського — вулиця в місті Ужгород.
 Вулиця Чернишевського — вулиця в місті Херсон.
 Вулиця Чернишевського — вулиця в місті Чернівці.

 Вулиця Чернишевського — колишня назва вулиці Миколи Леонтовича у місті Балта.
 Вулиця Чернишевського — колишня назва вулиці Віктора Міняйла у місті Біла Церква.
 Вулиця Чернишевського — колишня назва вулиці Квасолівка у місті Білопілля.
 Вулиця Чернишевського — колишня назва вулиці Івана Борця у місті Бориспіль.
 Вулиця Чернишевського — колишня назва вулиці Боярських майстрів у місті Боярка.
 Вулиця Чернишевського — колишня назва вулиці Джерельної у місті Бровари.
 Вулиця Чернишевського — колишня назва вулиці Волонтерська у місті Ватутіне.
 Вулиця Чернишевського — колишня назва вулиці Михайла Тележинського у місті Володимир.
 Вулиця Чернишевського — колишня назва вулиці Озерної у місті Городок Хмельницької області.
 Вулиця Чернишевського — колишня назва вулиці Архітектора Олега Петрова в місті Дніпро.
 Вулиця Чернишевського — колишня назва вулиці Івана Пулюя у місті Дубно.
 Вулиця Чернишевського — колишня назва вулиці Чорновола в місті Житомир.
 Вулиця Чернишевського — колишня назва вулиці Івана Богуна у місті Заводське.
 Вулиця Чернишевського — колишня назва вулиці Гетьмана Мазепи у місті Ізмаїл.
 Вулиця Чернишевського — колишня назва вулиці Діани Петриненко у місті Ізюм.
 Вулиця Чернишевського — колишня назва вулиці Володимира Балабая в місті Ічня.
 Вулиця Чернишевського — колишня назва вулиці Максима Рильського у місті Кам'янське.
 Вулиця Чернишевського — колишня назва вулиці Світанкова у місті Ківерці.
 Вулиця Чернишевського — колишня назва Броварської вулиці в місті Кобеляки.
 Вулиця Чернишевського — колишня назва вулиці Євгена Коновальця у місті Коростишів.
 Вулиця Чернишевського — колишня назва вулиці Свободи у місті Костопіль.
 Вулиця Чернишевського — колишня назва вулиці Антоненка-Давидовича у місті Кременчук.
 Вулиця Чернишевського — колишня назва вулиці Макеєвська у місті Кропивницький.
 Вулиця Чернишевського — колишня назва вулиці Симона Петлюри у місті Лебедин.
 Вулиця Чернишевського — колишня назва вулиці Кобзаря у місті Марганець.
 Вулиця Чернишевського — колишня назва вулиці Богданівців козаків у місті Мерефа.
 Вулиця Чернишевського — колишня назва вулиці Олексія Береста в місті Мукачево.
 Вулиця Чернишевського — колишня назва вулиці Олеся Гончара у місті Ніжин.
 Вулиця Чернишевського — колишня назва вулиці Малинова у смт. Нова Водолага.
 Вулиця Чернишевського — колишня назва вулиці Світлої у смт. Нова Ушиця.
 Вулиця Чернишевського — колишня назва вулиці Михайлівської у місті Новоград-Волинський.
 Вулиця Чернишевського — колишня назва вулиці Мальовнича у місті Носівка.
 Вулиця Чернишевського — колишня назва вулиці 8 Березня в місті Олександрія.
 Вулиця Чернишевського — колишня назва вулиці Марка Вовчка у місті Павлоград.
 Вулиця Чернишевського — колишня назва вулиці Мандрівна у місті Переяслав.
 Вулиця Чернишевського — колишня назва вулиці Вишнева у місті Пирятин.
 Вулиця Чернишевського — колишня назва Горошківської вулиці в місті Полонне.
 Вулиця Чернишевського — колишня назва вулиці Миколи Маркевича в місті Прилуки.
 Вулиця Чернишевського — колишня назва вулиці Миколи Негребецького в місті Рівне.
 Вулиця Чернишевського — колишня назва вулиці Григорія Сковороди у місті Ромни.
 Вулиця Чернишевського — колишня назва вулиці Ігоря Сікорського у місті Сарни.
 Вулиця Чернишевського — колишня назва вулиці Остапа Вишні в місті Світловодськ.
 Вулиця Чернишевського — колишня назва вулиці Олексія Бондаря в місті Сокиряни.
 Вулиця Чернишевського — колишня назва вулиці Василя Сварики у місті Суми.
Вулиця Чернишевського — колишня назва вулиці Івана Веретка в місті Хмельницький.
 Вулиця Чернишевського — колишня назва вулиці Нечуя-Левицького в місті Христинівка.
 Вулиця Чернишевського — колишня назва вулиці Віталія Ткачука у місті Фастів.
 Вулиця Чернишевського — колишня назва вулиці Василя Стуса у місті Чернігів.
 Вулиця Чернишевського — колишня назва вулиці Михайла Максимовича в смт Чорнобаї.
 Вулиця Чернишевського — колишня назва вулиці Ігоря Ляшенка в місті Шепетівка.
 Вулиця Чернишевського — колишня назва вулиці Степана Кожум'яки в місті Шпола.

Вулиці, названі на честь людей